Monka ist der Familienname folgender Personen:

 Matthias Monka (* 1971), deutscher Sänger, Pianist, Komponist und Texter
 Nina Monka (* 1997), deutsche Nachwuchsschauspielerin